Hautoto peut être le diminutif de :
 La Haute Autorité de la communication audiovisuelle ;
 La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.